Americas Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2009.

Group I
Venue: Uniprix Stadium, Монреаль, Canada (indoor hard)
Date: 4–7 лютого

The six teams were divided into two pools of three teams. The top team of each pool played against one other to decide which nation progresses to the Світова група II Play-offs. The four nations that came either second or third in each pool then played-off to determine which two teams would be relegated down to Group II for 2010.

Pools

Play-offs

  advanced to 2009 World Group II Play-offs.
  and  was relegated to Group II for 2010.

Group II
Venue: Parque del Este, Santo Domingo, Dominican Republic (outdoor hard)
Date: 21–25 квітня

The nine teams were divided into one pool of four teams and one pool of five. The top two teams of each pool played-off against each other to decide which two nations progress to the Group I.

Pools

  and  advanced to Group I for 2010.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Бразилія 
 Fed Cup Profile, Канада 
 Fed Cup Profile, Колумбія 
 Fed Cup Profile, Panama 
 Fed Cup Profile, Bolivia 
 Fed Cup Profile, Чилі 
 Fed Cup Profile, Cuba 
 Fed Cup Profile, Peru 
 Fed Cup Profile, Dominican Republic 
 Fed Cup Profile, Puerto Rico 
 Fed Cup Profile, Guatemala

Посилання 
 Fed Cup website 

 
Америка